Дивізіон 2: 1967 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 47 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1967 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби Отвідабергс ФФ, «Естерс» ІФ (Векше), ІК «Браге» (Бурленге) і Сандвікенс ІФ.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі Отвідабергс ФФ та «Естерс» ІФ (Векше).

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 18 || 17 || 0 || 1 || 57 || 17 || 40 || 34
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 18 || 11 || 1 || 6 || 56 || 42 || 14 || 23
|-
| 3 ||style="text-align:left"|«Брюнес» ІФ (Євле)|| 18 || 10 || 1 || 7 || 28 || 23 || 5 || 21
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФ «Фріска Вільйор» (Ерншельдсвік)|| 18 || 9 || 1 || 8 || 32 || 32 || 0 || 19
|-
| 5||style="text-align:left"|ІФК Лулео|| 18 || 8 || 2 || 8 || 27 || 27 || 0 || 18
|-
| 6 ||style="text-align:left"|«Сандокернс» СК (Умео)|| 18 || 8 || 2 || 8 || 30 || 33 || -3 || 18
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК/ІФ|| 18 || 6 || 3 || 9 || 26 || 30 || -4 || 15
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Домше ІФ|| 18 || 5 || 4 || 9 || 30 || 31 || -1 || 14
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|Сандвікенс АІК|| 18 || 6 || 2 || 10 || 30 || 31 || -1 || 14
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Лулео СК|| 18 || 1 || 2 || 15 || 16 || 66 || -50 || 4
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 22 || 15 || 5 || 2 || 53 || 18 || 35 || 35
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Дегерфорс ІФ|| 22 || 13 || 6 || 3 || 40 || 18 || 22 || 32
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 22 || 14 || 3 || 5 || 61 || 30 || 31 || 31
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІК «Сіріус» (Уппсала)|| 22 || 13 || 2 || 7 || 42 || 24 || 18 || 28
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Сундбібергс ІК|| 22 || 9 || 3 || 10 || 48 || 41 || 7 || 21
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Вестерос СК|| 22 || 8 || 5 || 9 || 45 || 51 || -6 || 21
|-
| 7 ||style="text-align:left"|ІФК Арвіка|| 22 || 7 || 7 || 8 || 36 || 45 || -9 || 21
|-
| 8 ||style="text-align:left"|ІФК Стокгольм|| 22 || 7 || 6 || 9 || 26 || 34 || -8 || 20
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Карлстадс БК|| 22 || 6 || 6 || 10 || 30 || 34 || -4 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Галльстагаммарс СК|| 22 || 6 || 3 || 13 || 42 || 58 || -16 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Седертельє СК|| 22 || 6 || 1 || 15 || 34 || 64 || -30 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Авеста АІК|| 22 || 4 || 1 || 17 || 27 || 67 || -40 || 9
|}

Північний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Отвідабергс ФФ|| 22 || 15 || 6 || 1 || 51 || 10 || 41 || 36
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|«Вестра Фрелунда» ІФ (Гетеборг)|| 22 || 12 || 5 || 5 || 43 || 24 || 19 || 29
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Шевде АІК|| 22 || 13 || 2 || 7 || 46 || 33 || 13 || 28
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Алінгсос ІФ|| 22 || 11 || 5 || 6 || 40 || 28 || 12 || 27
|-
| 5||style="text-align:left"|Грімсос ІФ|| 22 || 8 || 6 || 8 || 26 || 31 || -5 || 22
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 22 || 9 || 3 || 10 || 32 || 26 || 6 || 21
|-
| 7 ||style="text-align:left"|БК «Дербі» (Лінчепінг)|| 22 || 6 || 8 || 8 || 27 || 31 || -4 || 20
|-
| 8 ||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 22 || 7 || 5 || 10 || 30 || 30 || 0 || 19
|-
| 9 ||style="text-align:left"|«Скугенс» ІФ (Гетеборг)|| 22 || 7 || 5 || 10 || 30 || 34 || -4 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Фінспонгс АІК|| 22 || 7 || 4 || 11 || 31 || 49 || -18 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Гетеборг АІК|| 22 || 6 || 4 || 12 || 31 || 57 || -26 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|«Редбергслідс» ІК (Гетеборг)|| 22 || 3 || 3 || 16 || 19 || 53 || -34 || 9
|}

Південни Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|«Естерс» ІФ (Векше)|| 24 || 18 || 3 || 3 || 79 || 28 || 51 || 39
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІФЕ/Брумелла ІФ|| 24 || 14 || 4 || 6 || 43 || 27 || 16 || 32
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)|| 24 || 12 || 7 || 5 || 42 || 36 || 6 || 31
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 24 || 12 || 5 || 7 || 63 || 41 || 22 || 29
|-
| 5||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 24 || 10 || 7 || 7 || 39 || 34 || 5 || 27
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФК Треллеборг|| 24 || 11 || 5 || 8 || 39 || 42 || -3 || 27
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 24 || 10 || 3 || 11 || 51 || 49 || 2 || 23
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Сельвесборгс ГІФ|| 24 || 7 || 6 || 11 || 39 || 40 || -1 || 20
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Гнуше ІФ|| 24 || 8 || 4 || 12 || 28 || 48 || -20 || 20
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|ІФК Крістіанстад|| 24 || 9 || 1 || 14 || 31 || 39 || -8 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Гуннарсторпс ІФ|| 24 || 6 || 4 || 14 || 30 || 48 || -18 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Гесслегольмс ІФ|| 24 || 6 || 4 || 14 || 23 || 54 || -31 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 13 ||style="text-align:left"|ІФК Істад|| 24 || 5 || 3 || 16 || 22 || 53 || -31 || 13
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|Отвідабергс ФФ|| 2 || 2 || 0 || 0 || 4 || 0 || 4 || 4
|- style="background:#a8dca8"
| 2 ||style="text-align:left"|«Естерс» ІФ (Векше)|| 2 || 2 || 0 || 0 || 3 || 0 || 3 || 4
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 3 || -3 || 0
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 4 || -4 || 0
|}

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1967 у Швеції